Ага — отруйна тропічна жаба
 Ага — титул в Османській імперії
 Ага — правитель Кіша
 Ага — варіант імені Агнеса
 «Ага» — торгова марка, виробник плит, холодильників, посудомийних машин і кухонного посуду класу люкс у Великій Британії. Компанія AGA Aktiebolaget Gas Accumulator.
 Ага — стверджувальний вигук (подив, здогад або насмішка)
 АГА — андрогенетична алопеція чи спадкова втрата волосся

Ага — річка в Забайкальському краї, ліва притока Онону
 Ага — селище, Могойтуйський район, Забайкальський край

Див. також 
 Агінське
 Аґа

Примітки